Komen (Frankrijk), een gemeente in het Noorderdepartement.
 Komen (België) (Frans: Comines), een kern in de Belgische gemeente Komen-Waasten.